Guadalupe Hidalgo kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Villa de Guadalupe, Mexico City,  (platsen för Freden i Guadalupe Hidalgo)
 Guadalupe Hidalgo, Tlaxcala, ort, Acuamanala de Miguel Hidalgo, 
 Guadalupe Hidalgo, Puebla, ort, Zautla, 

Robotskapade Mexikoförgreningar